NXP peut désigner :

 NXP Semiconductors, un fabricant de semi-conducteurs issu d'une scission de la division semi-conducteurs de Philips
 ST-NXP Wireless, une coentreprise de STMicroelectronics et NXP Semiconductors disparue en février 2009
 Newsexpress, une unité de rédaction commune du groupe de médias suisse Tamedia